Акуто:

 Акуто — город в Италии, расположен в регионе Лацио, подчинён административному центру Фрозиноне.
 Акуто — широкий термин для обозначения преступников средневековой Японии XIII—XV веков.